Notre-Dame de Lourdes est le nom sous lequel les fidèles catholiques désignent la Vierge Marie apparaissant dix-huit fois à Bernadette Soubirous en 1858, dans la grotte de Massabielle, au bord du gave de Pau, à Lourdes (France). Lors de ces « apparitions de Lourdes », aux dires de la voyante, la Vierge s'est présentée comme « l'Immaculée Conception ».  

Aujourd'hui Notre-Dame-de-Lourdes peut désigner :

Localités 
Notre-Dame-de-Lourdes, municipalité du Québec dans la région de Lanaudière
Notre-Dame-de-Lourdes, municipalité du Québec dans la région du Centre-du-Québec
Notre-Dame-de-Lourdes, municipalité du Manitoba dans la région de la montagne Pembina.
Notre-Dame-de-Lourdes, paroisse civile du Nouveau-Brunswick.

Édifices religieux

Types d'édifices 
 
 
 
 
 plusieurs grottes inspirées de la grotte de Massabielle à Lourdes
 sanctuaires :
 sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes en France, lieu des apparitions de Lourdes
 sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes de Montevideo en Uruguay
 sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes de Mariamabad au Pakistan

Basilique Notre-Dame-de-Lourdes à Edegem (province d'Anvers)
 Basilique Notre-Dame-de-Lourdes à Gand (province de Flandre-Orientale)
 Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes d'Estaimbourg ou Chapelle Rousseau (Hainaut)
 Église Notre-Dame-de-Lourdes à Jette
 Église du Sacré-Cœur et Notre-Dame-de-Lourdes de Liège

Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Nyaunglebin, région de Bago

Cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes de Canela

Cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes de Bobo-Dioulasso

Église Notre-Dame-de-Lourdes de Mont-Joli (Québec)
 Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Montréal (Québec)
 Église Notre-Dame-de-Lourdes de Lamoureux

Église Notre-Dame-de-Lourdes de Rilán

Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Canton
 Église Notre-Dame-de-Lourdes de Mianyang
 Église Notre-Dame-de-Lourdes de Pudong

Cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes de Florencia

Cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes de Daegu

Église Notre-Dame-de-Lourdes, à Price (Utah)
 Église Notre-Dame-de-Lourdes, à New York
 Église Notre-Dame-de-Lourdes, à Providence (Rhode Island)

Église Notre-Dame-de-Lourdes à Argenteuil (Val-d'Oise)
 Église Notre-Dame-de-Lourdes de Bron (Rhône)
 Église Notre-Dame-de-Lourdes à Hirson (Aisne)
 Chapelle Notre-Dames-de-Lourdes à Inghem (Pas-de-Calais)
 Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes à Leuhan (Finistère)
 Église Notre-Dame-de-Lourdes de Metz (Moselle)
 Basilique Notre-Dame-de-Lourdes de Nancy (Meurthe-et-Moselle)
 Église Notre-Dame-de-Lourdes de Nantes (Loire-Atlantique)
 Église Notre-Dame-de-Lourdes de Nice (Alpes-Maritimes)
 Église Notre-Dame-de-Lourdes, dans le  de Paris, rue Pelleport
 Église Notre-Dame-de-Lourdes des Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
 Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Philippsbourg (Moselle)
 Église Notre-Dame-de-Lourdes de Romans-sur-Isère (Drôme) en style « gothique moderne »
 Église Notre-Dame-de-Lourdes de Roubaix (Nord)
 Église Notre-Dame-de-Lourdes de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime)
 Église Notre-Dame-de-Lourdes de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)
 Église Notre-Dame-de-Lourdes de Vannes (Morbihan)
 Église Notre-Dame-de-Lourdes de Verdun (Meuse)
 Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Beugné-l'Abbé, Les Magnils-Reigniers (Vendée)

à Villianur près de Pondichéry (Tamil Nadu)
 Cathédrale Notre-Dame de Lourdes à Tiruchirappalli (Tamil Nadu)
 Cathédrale Notre-Dame de Lourdes à Thrissur (Kerala)

Cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes de San
 Cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes  de Sikasso

Église Notre-Dame-de-Lourdes de Casablanca

Église Notre-Dame-de-Lourdes (Rose - Hill)

Église Notre-Dame-de-Lourdes à Saint Pétersbourg

Église Notre-Dame-de-Lourdes au Bouveret, Port-Valais dans le canton du Valais
 Église Notre-Dame de Lourdes, à Roche dans le canton de Vaud
 Les sanctuaires dédiés à Notre-Dame de Lourdes dans le canton du Jura :
 Notre-Dame de Lourdes à Bonembez (Haute-Sorne)
 Notre-Dame de Lourdes à Montenol (Clos du Doubs)
 Notre-Dame de Lourdes à Pleujouse (La Baroche)
 Notre-Dame de Lourdes à Soyhières
 Chapelle Notre-Dame de Lourdes à Vellerat

Église Notre-Dame-de-Lourdes de Médenine

, quartier Bomonti, district de Şişli, Istanbul

Institutions 
 Hospitalité Notre Dame de Lourdes, hospitalité accueillant les pèlerins à Lourdes.
 Frères de Notre-Dame-de-Lourdes

Arts 
 Panorama de Notre-Dame de Lourdes, une peinture de 1881 de Pierre Carrier-Belleuse et ses assistants